Назад в будущее III (; также ) — видеоигра 1991 года по мотивам одноименного фильма, выпущенная для Sega Mega Drive/Genesis, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, Sega Master System и ZX Spectrum.

Игра выходила для нескольких игровых приставках, все версии практически одинаковы.

Уровни 
Игра состоит из 4 миссий на 4 игровых уровнях соответственно:

 Спасение Клары () — игрок управляет Доком верхом на лошади. Он должен перепрыгивать преграды и уворачиваться от птиц на полном ходу в попытках спасти Клару Клейтон, чья повозка несётся к пропасти. В версии игры для DOS игрок может подбирать патроны, чтобы Док мог стрелять в разных направлениях.
 Тир () — игрок управляет Марти в тире, где персонаж должен попасть по движущимся мишеням — разноцветным уткам.
 Марти против бандитов Таннена () — Марти отбивается от Бьюфорда и его бандитов при помощи тарелок для пирогов.
 Поезд () — Марти должен догнать и забраться на поезд, собирая по пути взрывчатку, необходимую, чтобы разогнать поезд до 88 миль в час, попутно отбиваясь от врагов, и уворачиваясь от различных предметов.

Отзывы 

В 1992 году, в 180 выпуске журнала Dragon #180 была опубликована статья The Role Of Computers, в которой авторы присудили игре 2 звезды из 5.

Адаптация игры для Spectrum получила премию Crash Smash award, а также заняла 2-ое место по результатам продаж в июле 1991 года после игры «Teenage Mutant Ninja Turtles» того же издателя — Image Works.

Примечания

Ссылки 
 
 Игра на сайте CPC Zone
 Игра на сайте Atari Legend
 Советы по прохождению

Компьютерные игры по вселенной «Назад в будущее»
Компьютерные игры 1991 года
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Sega Master System
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для ZX Spectrum